Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Carbon (Carbon County) :
 comté de Carbon (Montana),
 comté de Carbon (Pennsylvanie),
 comté de Carbon (Utah),
 comté de Carbon (Wyoming).